Alastor – postać w mitologii greckiej
 Alastor – polski zespół muzyczny
 Alastor Moody – fikcyjna postać, auror z serii książek Harry Potter
 Alastor – fikcyjna postać, demon z serialu animowanego Hazbin Hotel